Села:
 Долини — Львівська область, Кам'янка-Бузький район, Сілецька сільська рада
 Долини — Львівська область, Кам'янка-Бузький район, Стародобротвірська сільська рада